Legal bezeichnet:

 legal, gesetzlich zulässig, siehe Legalität
 Legal, in USA und Kanada benutztes Papierformat, siehe Papierformat #Nordamerika

 Legal (Alberta), Ortschaft in der Provinz Alberta, Kanada

Legal ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Joseph Legal (1849–1920), römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Edmonton
 Emmo Legal (1859–1922), deutscher Mediziner
 Ernst Legal (1881–1955), deutscher Schauspieler
 Fernando Legal (* 1931), brasilianischer Ordensgeistlicher
 Marga Legal (1908–2001), deutsche Schauspielerin

 Légal, eigentlich François Antoine de Legall (um 1702–um 1792), französischer Schachspieler

Siehe auch: